Károly Nagy puede referirse a:

 Károly Nagy (1936-2015), futbolista húngaro.
 Károly Nagy (1938-), futbolista húngaro.
 Károly Nagy (¿?-), nadador húngaro.
 Károly Nagy (1797-1868), astrónomo húngaro.